Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 17
 Поражений: 7
 Процент побед: 70.83
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 120

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 172

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 174
 Очков пропущено: 170

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 162

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 17
 Поражений: 12
 Процент побед: 58.62
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 160

Сентябрь 

 Игр: 24
 Выигрышей: 15
 Поражений: 9
 Процент побед: 62.5
 Очков набрано: 147
 Очков пропущено: 124

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 1997